Cephaloscyllium är ett släkte av hajar. Cephaloscyllium ingår i familjen rödhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rödhajar
Cephaloscyllium